Конде — португальська власна назва.

Топоніми

Конде (Португалія) — парафія.

Конде-ан-Брі

Інше 
 Принц Конде
 Генріх III Бурбон-Конде